Иван Ищенко:
 Ищенко, Иван Ильич (1925—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Ищенко, Иван Митрофанович (1912—1979) — Герой Советского Союза.
 Ищенко, Иван Николаевич (1891—1975) — советский хирург, член-корреспондент АН УССР.
 Ищенко, Иван Степанович (1919—1998) — первый секретарь Новороссийского горкома КПСС.